Вилья-дель-Кармен () — город в центральной части Уругвая, в департаменте Дурасно. Административный центр одноимённого муниципалитета.

География 
Расположен примерно в 55 км к востоку от административного центра департамента, города Дурасно. Абсолютная высота — 148 метров над уровнем моря.

История 
Вилья-дель-Кармен была основана 10 июня 1874 года. Получила статус малого города (Villa) 19 апреля 1975 года.

Население 
По данным на 2011 год население составляет 2692 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая